Mulya Jaya (Nibung), een plaats in Indonesië
Mulya Jaya (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Mulya Jaya (Semendawai Timur), een plaats in Indonesië
Mulya Jaya (Mesuji Raya), een plaats in Indonesië
Mulya Jaya (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing